Parachela är en ordning av djur. Parachela ingår i klassen Eutardigrada, fylumet trögkrypare och riket djur. I ordningen Parachela finns 613 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Parachela